Viallemonteil est un patronyme français.

Localisation 
Le patronyme Viallemonteil est surtout présent dans les départements du Cantal et de la Corrèze.

Patronyme 

 Henri Viallemonteil (1892-1937), footballeur français.

Références 

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien